Nerone (forma italiană a numelui împăratului roman Nero) se poate referi la:
 Nerone (film din 1930), un film de comedie cu Ettore Petrolini
 Nerone (film din 1977), un film de comedie cu Pippo Franco
 Nerone (Duni), o operă de Egidio Romualdo Duni
 Nerone (Boito), o operă de Arrigo Boito
 Nerone (Mascagni), o operă de Pietro Mascagni
 Néron (opera), o operă de Anton Rubenstein
 di Nerone, un turn medieval aflat în Apeninii Nordici, folosit de trupele germane la Linia Gotică, în timpul Campaniei din Italia din cel de-al Doilea Război Mondial.

Vezi și 
 Neron (dezambiguizare)